Carré se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claude Carré
 Daniele Carré